Iulian nume de familie sau prenume masculin
poate fi:
 Numele mai multor împărați romani:
 Didius Julianus, împărat în secolul II
 Julianus von Popoven, uzurpator secolul III
 Julian Apostata, (Iulian Apostatul) secolul IV
 Numele unor sfinți, episcopi și martiri:
 Julian von Emesa
 Julian von Tarsus
 Sfântul Iulian

Ziua onomastică 
9 ianuarie, 27 ianuarie, 9 februarie, 19 februarie

Personalități 
 Iulian P. Gavăț
 Iulian Hermeneanu
 Iulian Marțian
 Iulian Mihu
 Iulian Văcărel
 Iulian Vizitiu
 Iulian Vlad
 Iulian Rădulescu

Denumiri geografice 
 Julian (California)

Vezi și 
 Listă de zile onomastice
 Calendarul iulian

Nume
Prenume masculine